Улофстрем (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Улофстрем — місто у Швеції, у лені Блекінґе.